anilina, 
 pikoliny:
 α-pikolina, tj. 2-metylopirydyna, 
 β-pikolina, tj. 3-metylopirydyna, 
 γ-pikolina, tj. 4-metylopirydyna, 
 azepina,